Wallah peut désigner :
 Wallah, une localité dans le nord du Sénégal,
 le Serment par Allah